En botanique, un tubercule est un organe de réserve résultant de la transformation d'une racine ou d'une tige souterraine.

En anatomie, tubercule peut désigner diverses parties du corps de forme arrondie, en particulier :
 les tubercules quadrijumeaux,
 les tubercules du cervelet.

En médecine, les tubercules, désignant des nodosités pulmonaires provoquées par la maladie, ont donné leur nom à la tuberculose.